Baustadel ist der Name von Orten:

 Baustadel (Zinken bei Heiligenberg), ein Zinken in der Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Baustadel (Hof bei Heiligenberg), ein Hof in der Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg